Glaninger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Glaninger (1888–1954), österreichischer Landwirt und Politiker
 Ilse Glaninger-Balzar (1919–1998), österreichische Bildhauerin